

Persone 
 Susan Saint James – attrice statunitense
 Jaime St. James – cantante statunitense

Geografia

Barbados 
 Saint James – parrocchia civile delle Barbados

Francia 
 Saint-James – comune francese 
 cantone di Saint-James – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Avranches

Giamaica 
 Parrocchia di Saint James – parrocchia civile della Giamaica

Regno Unito 
 St. James's – quartiere di Londra

Saint Kitts e Nevis 
 Parrocchia di Saint James Windward – delle parrocchie di Saint Kitts e Nevis

Stati Uniti 
St. James – Carolina del Nord
St. James – Maryland
 St. James – Minnesota
 St. James – Missouri
 Parrocchia di St. James – Louisiana

Altro 
 Sookie St. James – personaggio immaginario della serie televisiva Una mamma per amica
 St. James's Gate Brewery – birrificio della Guinness a Dublino
 Chiesa Episcopale Americana di Saint James – chiesa di Firenze
 St James' Park – stadio di Newcastle upon Tyne
 St. James's Palace – palazzo di Londra
 St. James's Park – parco pubblico di Londra
 St. James's Park – Metropolitana di Londra

Pagine correlate 

 San Giacomo

ru:Сент-Джеймс